Vatanabe Kóta (1998), japán labdarúgó
 Vatanabe Kóta (1996), japán gyeplabdázó